Вагиф Султанлы ( ) — азербайджанский писатель, литературовед, переводчик и публицист, доктор филологических наук, профессор.

Жизнь 
Вагиф Султанлы родился 26 марта 1958 г. в селе Шахсеван Кюрдамирского р-на Азербайджанской Республики. Окончил среднюю школу села Кохнебазар (1964—1974). В годы учёбы в средней школе одновременно учился в музыкальной школе Кюрдамирского района (1970—1975). Некоторое время работал на электросети Кюрдамирского района рабочим (1974—1976).

С отличием окончил филологический факультет Азербайджанского Государственного Университета (1981). Трудовую деятельность он начал в должности учителя азербайджанского языка и литературы в селе Галаджыг Исмаиллинского района, куда был назначен по направлению. Затем продолжил образование в аспирантуре кафедры современной азербайджанской литературы АГУ. В 1984 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема характера а азербайджанской драматургии (1970—1980)», а в 1997 г. -
докторскую диссертацию на тему «Жизнь и литературная деятельность Мамеда Эмина Расулзаде». С 1999 г. является профессором кафедры истории
азербайджанской литературы Бакинского Государственного Университета. Регулярно занимается общественной деятельностью. В 1991 г. учредил Всемирную Ассоциацию Азербайджановедов и был избран её предстедателем. Работал корреспондентом по литературным передачам в азербайджанской
редакции американских радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа». (1995—1998). Был главным редактором польского издания «Худафарин» (1995), шведского «Араз» (1996—1997) и американского «Азербайджанцы мира» (2000—2012).

Является руководителем кавказского бюро функционирующей в Турции Организации Кипрско-Балканско-Евразийской тюркской литературы (KIBATEK). С июня по октябрь 1999 г. прошёл научную практику в Эдинбургском Университете Великобритании по специальности «Английская филология и
западная культура». Удостоен премии имени Гасанбека Зардаби (1995), международной награды за службу тюркскому языку Организации Кипрско-Балканско-Евразийской тюркской литературы (KIBATEK) (2003), Почётной грамоты Министерства Культуры Египта (2014), Награды за Превосходную Службу Кружка Движения по Возрождению Тюркских Языков (2017).

Избран членом Правления на симпозиумах Конгресса Азербайджанцев Мира КАМ), состоявшихся в Швеции (2001), Голландии (2002), Германии (2004), Бельгии (2008) и Великобритании (2010). Является членом Международной Организации по Исследованию Эпосов (The International Society for Epic Studies), учреждённой в 2012 г., центральный офис которой расположен в Пекине. В 2018 г. был избран членом Международной Ассоциации Писателей, расположенной в США. Его произведения изданы в США, Англии, Турции, Дании, Египте, Иране, России, Украине и т. д. Принимал участие на международных симпозиумах, конференциях, форумах и семинарах, преведённых в различных странах мира, и представлял
литературу и культуру Азербайджана. Женат, имеет двух детей.

Научное творчество 
Наряду с художественным творчеством, автор занимается также и теоретически-эстетическими вопросами искусства. Его поиски, связанные с
литературной критикой и литературоведением, отражены в книгах «Литературный мир Мамеда Эмина Расулзаде» (1993), «Путник тяжёлого
пути» (1996), «Горизонты свободы» (1997), «Азербайджанская эмиграционная литература» (1998), «Литературно-теоретические иллюстрации» (2000), «Берег спасения жизни» (2004), «Вопросы обучения литературной критики» (2007), «Азербайджанская литературная критика» (2012), «Любовь к независимости» (2014), «Азербайджанская литературная критика» (2019) и т. д. Исследования, связанные с азербайджанской эмиграционной литературой, занимают особое место в литературоведческой деятельности автора.

Вагиф Султанлы является автором множества публицистических работ, научно-публицистических статей, связанных с критикой и литературным процессом. Его доклады, зачитанные на международных конференциях, симпозиумах, форумах и семинарах, составляют важную часть его научного
творчества.

Художественное творчество 

К литературной деятельности он приступил в раннем возрасте, но первый рассказ под названием «Запах полыни» был опубликован в 1980 г. в журнале «Женщина Азербайджана». С тех пор он регулярно выступает в прессе своими рассказами, переводами и научно-публицистическими статьями. В романе «Сон забвения» (1982), являющемся одним из примечательных произведений автора, перенос кладбища описывается как серьёзный хаос и беспокойство в общественной жизни. Этот хаос позволяет выявить внутренний духовных мир описываемых образов. В повести, которая завершается самоубийством водителя бульдозера, разрушившего кладбище, автор преследует цель идентифицировать противостояние духовно- нравственным ценностям со смертью. Роман «Человеческое море» (1992), написанный в слиянии реального и условно-метафорического стилей, занимает в художественном творчестве автора особое место. В романе, где события происходят в восьмидесятых годах прошлого века, в олицетворении героя, спасённого от высшей меры наказания и тайно проживающего в чужом городе, нашла своё художественное решение проблема отчуждения, впитавшегося в духовность и нравственность общества. События, описанные в романе «Сражение в пустыне» (2010), отличающемся своеобразным нарративным стилем, проявляются на фоне судьбы героя, который, в силу раздробления времени, отказывается от будущего и направляется в прошлое. Развитие событий на этой плоскости, позволяют автору выразить свои философские суждения о человеке и мире. Роман «Сражение в пустыне» отличается духом протеста против царящей во всём мире проблемы отчуждения, забвения, равнодушия и ненадобности.

«Белый путь», «Утренний туман», «Зелёная песня безлистных ветвей», «Скиталец», «Пещера», «Полярная ночь», «Родина», «Остров», «Марево», «Обратный поток», «Немое кольцо», «Пепельная клетка», «Клетчатая конура», «Поперечная тень», «Глиняное колдовство» и другие рассказы Вагифа Султанлы отличаются своеобразным стилем и языковыми свойствами. Перу автора принадлежат также и исторические рассказы, такие как «Место встречи», «Наваи-Гумру», «Хумаюн» и т. д. Он является также автором многих миниатюр, написанных в лирично-романтическом стиле.

Переводческая деятельность 
Вагиф Султанлы занимается также и переводческой деятельностью. Он перевёл на азербайджанский язык и издал романы «Листопад» и «Мельница» Рашада Нури Гюнтекина, историческую повесть «Учёный из сиракуз» Сергея Житомирского, а также рассказы Эрвина Штритматтера, Ярослава Гашека, Вери Мери, Густава Стопки и других. Перевёл с русского языка (совместно) произведение «О пантуранизме» Мамеда Эмина Расулзаде.

Книги 
 Погасшие звёзды (повесть и рассказы) — 1988;
 Человеческое море (роман) — 1992;
 Литературный мир Магомеда Амина Расулзаде (учебное пособие) — 1993;
 Путник тяжёлого пути (монография) — 1996;
 Горизонты свободы (сборник статей) — 1997;
 Азербайджанская эмиграционная литература (учебное пособие) — 1998;
 Рынок рабов (рассказы, миниатюры, эссе) — 1999;
 Литературно-теоретические иллюстрации (теоретические фрагменты) — 2000;
 Сон забвения (роман, рассказы и эссе) — 2002;
 Берег спасения жизни (диалог-монография) — 2004;
 Вопросы обучения литературной критики (учебное пособие) — 2007;
 Азербайджанская литературная критика (учебное пособие) — 2009;
 Долина никчёмности (роман и рассказы) — 2010;
 Азербайджанская литературная критика — Усовершенствованное II издание (учебное пособие) — 2012;
 Любовь к независимости (монография) — 2014;
 Сражение в пустыне (роман) — 2015;
 Азербайджанская литературная критика — Усовершенствованное III издание (учебник) — 2019

Произведения, изданные на русском языке 
 Дервиш; Утренный туман; Халлы; Легенда о змее (рассказы). «Литературный Азербайджан», 2006, № 2, стр.101- 109 (Перевод Медины Эльдаровой);
 Белая дорога; Запертая дверь; Чужой; По ту стороны вершины (рассказы). «Литературный Азербайджан», 2006, № 12, стр.57- 68;
 Человеческое море (роман). Перевод Инессы Ловковой, «Литературный Азербайджан», 2008, № 4, стр.17- 95;
 Тоска; Песня облетевших листьев (рассказ). Перевод Надира Агасиева и Натаван Халиловой , Международный литературный журнал «Крещатик» (Мюнхен), 2016, Выпуск 73;
 Остров; Полярная ночь; Обратный поток. (рассказы). Перевод Натаван Халиловой, Надира Агасиева и Лилия Герайзаде, Литературный журнал «P.S», октябрь, 2017, № 67, стр.30-38;
 Легенда о змее (новелла), Перевод Медины Эльдаровой, Газета «День литературы» (Москва), 16 ноября 2017 г;
 Обратный поток (рассказ). Перевод Натаван Халиловой, Журнал «Берега» (Калининград), Август, 2017, № 4 (22), стр.69-73;
 Наваи-Гумру (рассказ). Перевод Лилия Герайзаде, «Мир литературы», Январь, 2018, № 1 (125);
 Сон забвения Повесть-иллюстрация и рассказы / Пер. с азерб. Джавида Аббаслы. — Москва.: Издательство «СП Mысль», 2018. — 184 с;
 Легенда о змее; Утренний туман (рассказы). Перевод Медины Эльдаровой, Литературный журнал «P.S» (Киев), сентябрь, 2018, № 78, стр.42-46;
 Сон забвения (Повесть-иллюстрация). Перевод Джавида Аббаслы. «Литературный Азербайджан», 2018, № 2, стр.3-47.
 Пепельная клетка: рассказы / Пер. с азерб. Н.Халиловой, М.Эльдаровой, Лилии Герайзаде, Н.Агасиева и Дж.Аббаслы. – Санкт Петербург: «Супер» Издательство, 2021. – 170 с.
 Возвращение в никуда (рассказ). Перевод Натаван Халиловой , Международный литературный журнал «Крещатик» (Мюнхен), 2022, Выпуск 96, стр.239-243

Примечания

Литература 
 Фейяз Саглам. Среди книг, Литературный мир Мухаммеда Эмина Ресулзаде, «Kardaş edebiyatlar» (Эрзурум, Турция), 1995, № 31, с. 42-43.
 Grazyna Zajac. Azеrbaijanian Еmigration Litеraturе, «Studia Turcologica Cracoviеnsia» (Krakow, Poland), 2001, vol. 8, p.175-178
 Hеndrik Fеnz. Transformation Asеrbaidschan. Nationalismus als Brückе zur Dеmokratiе? Dissеrtation zur Еrlangung dеr Würdе dеs Doktors dеr Phi-losophiе dеr Univеrsitat Hamburg, Bеrlin, 2003, s.227-229
 Ихсан Ишык. Вагиф Султанлы. Энциклопедия литературы и культурологов в Турции, десять томов, том 10, Анкара, Еlvan Publishing, 2006, с.4071
 Ирфан Юлкю. «Боевая литература», газета «Енычак» (Стамбул), 15 ноября 2007 г
 Казим Гюрбюз. Азербайджанский литературный журнал, газета «Yéniçağ» (Турция), 15 апреля 2008 г
 Ахмед Сами. Психология в азербайджанском романе (по роману Вагифа Султанлы «Человеческое море»), Филологические проблемы (Баку), 2009, № 7, с. 244—255
 Паша Алиоглу. «Долина пустоты», Газ. «Каспий», 14 мая 2011 г., № 085 (11522)
 Ирада Мусаева. О романе Вагифа Султанлы «Битва в пустыне», «Каспи» (Баку), 29 декабря 2013 г.

Ссылки 
Academia.edu Vagif Sultanlı page
Amazon.com Vagif Sultanly page
Proza.ru Vagif Sultanlı page
Vagif Sultanly British Library UK
Vagif Sultanlı Congress Library USA